Grand Prix Hassan II 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Grand Prix Hassan II rozgrywany w dniach 6–12 kwietnia 2009 roku w Casablance na kortach ziemnych o puli nagród 450 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Maroku